Priosjorje () ist ein russischer Ortsname:
 Priosjorje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Argelothen, 1938 bis 1946 Argendorf, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Priosjorje (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Priosjorje (Pskow), Dorf in der Oblast Pskow
 Priosjorje (Wolgograd), Dorf in der Oblast Wolgograd